El nombre de Ermita de la Soledad o Ermita de Nuestra Señora de la Soledad es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas, en honor a la Señora de la Soledad.

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Ermita de la Soledad, ermita en la localidad de Vicálvaro, Madrid.
 Ermita de la Soledad, ermita en la localidad de Azuqueca de Henares, Guadalajara;
 Ermita de la Soledad, ermita en la localidad de Fuente el Saz de Jarama, Madrid;
 Ermita de la Soledad, ermita en la ciudad de Huelva, Huelva;
 Ermita de la Soledad, ermita en la localidad de Somaén, Soria;
 Ermita de la Soledad, ermita en la ciudad de Soria, Soria;
 Ermita de la Soledad, ermita en la ciudad de Badajoz de la cual es patrona.
 Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, ermita desaparecida en la localidad de Villaro-Areatza, Vizcaya.
 Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, ermita en el municipio de Parla, Madrid.
pt:Ermida de Nossa Senhora